Mrs. Delafield Wants to Marry é um filme estadunidense de 1986, do gênero comédia romântica, dirigido por George Schaefer e produzido para a TV americana.

Sinopse
Margaret é um rica viúva que se apaixona pelo médico judeu divorciado que salvou sua vida.

Elenco
Katharine Hepburn ...  Margaret Delafield
Bibi Besch        ...  Doreen Delafield
Denholm Elliott   ...  George Parker
Brenda Forbes     ...  Gladys Parker

Telefilmes dos Estados Unidos de 1986
Filmes de comédia romântica dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa